Črnogorci ima več pomenov:

 etnični Črnogorci, pripadniki južnoslovanskega naroda
 prebivalci Črne gore; prebivalstvo Črne gore